Lista das 247 comunas do departamento francês de Indre.

 (CAC) Communauté d'agglomération Castelroussine, criada em 2000.

|}

´

Comunas de Indre (departamento)
Indre